Малікорн () - муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Альє
 Малікорн () - муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна